Умовне засудження — міра кримінально-правового характеру, яка полягає у встановленні для засудженого, виправлення якого може бути досягнуто без реального відбування покарання, випробувального терміну, протягом якого засуджений повинен довести своє виправлення. При цьому його поведінка буде контролюватися спеціальним державним органом, на нього можуть бути покладені додаткові обов'язки, що сприяють його виправленню. Якщо протягом випробувального терміну засуджений ухиляється від контролю і виконання покладених на нього обов'язків, здійснює правопорушення або злочини, умовне засудження може бути скасовано, після чого призначене покарання почне виконуватися реально. Після закінчення випробувального терміну або якщо до закінчення випробувального терміну умовно засуджений своєю поведінкою довів своє виправлення, тоді знімається судимість протягом трьох років.
Також якщо за вчинений злочин загрожує покарання не більше як на три роки, тоді винному можуть накласти умовне засудження.

Посилання 
 Умовне засудження //

Література 
Умовне засудження // 
Кримінальне право
Правосуддя
Звільнення від кримінальної відповідальності